Itemirus medullaris es la única especie conocida del género extinto  Itemirus (“de Itemir”) de dinosaurio celurosauriano, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 92 millones de años en el Turoniense, en lo que es hoy Asia. Sus fósiles se encontraron en Beleutinskaya Svita, Desierto de Kyzylkum, Navoiskaya Oblast, Uzbekistán. La especie tipo, I. medullaris, fue descrita por Kurzanov en 1976. No hay otra especie permanentemente asignada al género. Solo la bóveda craneal se ha encontrado, lo que permite hacer estimaciones sobre el tamaño del cerebro, que dan evidencia que tenía buena visión y balance a partir de los grandes lóbulos cerebrales. Kurzanov concluye que I. medullaris es el único miembro de Itemiridae, relacionado por igual tanto con Tyrannosauridae como con Dromaeosauridae. Thomas Holtz sugirió que es miembro de Tyrannosauroidea. En 2009 Longrich y Currie en su análisis cladístico determinaron que era miembro de Velociraptorinae. En 2014, en un estudio en el que se asignaba más material fósil a Itemirus, se encontró que este género podía ser situado en la subfamilia Dromaeosaurinae en la filogenia de ese grupo.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Itemirus dentro de coelurosauria en The Thescelsosaurus (en inglés)
 Itemirus en The theropod database (en alemán)
 Significado y pronunciación del nombre (en inglés)

Dromaeosauridae
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia